Weygand ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Weygand (* 2002), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Christian Weygand (* 1967), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogregisseur und Dialogbuchautor
 Conrad Weygand (1890–1945), deutscher Chemiker
 Friedrich Weygand (1911–1969), deutscher Chemiker
 Hannelore Weygand (1924–2017), deutsche Dressurreiterin
 Hermann Weygand (1830–1890), deutscher Militärschriftsteller 
 Maxime Weygand (1867–1965), französischer General und Politiker
 Robert Weygand (* 1948), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Weigand, Weygandt